Autrement est un EP de Jeanne Mas paru en octobre 2018.

Titres 
 Une autre histoire - 4:21 (Gérard Blanc - Marc Strawzynski)
 Le Sud- 3:58 (Nino Ferrer)
 Bonjour Bonjour - 4:07 (Daniel Balavoine - Linda Lecomte)
 Le Cœur volcan - 2:42 (Julien Clerc - Étienne Roda-Gil)
 Mis à partart - 3:50 (Jeanne Mas).

 Un sixième titre , l'adaptation par Jeanne Mas de Poupée psychédélique est proposé en clip mais non inclus sur cet EP.

Crédits 
 Arrangements : Konstantin Miroshnichenko
 Mise en page : Sonia Ridge
 Photo pochette : Christopher Mas

Production 
 CD 5 titres Amestad LLC référence 1533 / Barcode: 888295835800

Notes et références 

 

EP sorti en 2018
Album de Jeanne Mas